Listen Without Prejudice, Vol. 1 () — второй студийный альбом британского поп-певца Джорджа Майкла, выпущенный 3 сентября 1990 года на лейблах Columbia и Epic. Это первый за три года альбом певца после его успешного Faith, который был издан в 1987 году.

В 2017 году была выпущена делюкс-версия альбома.

История 
С альбома вышло пять синглов: «Praying for Time» (который поднялся на первое место в основном американском хит-параде Billboard Hot 100 и стал последним сольным чарттоппером певца в США), «Waiting for That Day», «Cowboys and Angels», «Freedom» и «Heal the Pain».

В Великобритании альбом имел огромный успех, затмив продажи Faith. Сингл «Listen Without Prejudice» дебютировал там под номером один, где оставался в течение недели. Следующие две недели он оставался на втором месте. Он провел 34 недели подряд в топ-20, а на 24-й неделе переместился с 13-го на 3-е место. Диск провел в общей сложности 88 недель в чарте альбомов Великобритании и 4 раза был сертифицирован BPI платиновым 2 января 1992 года. Переиздание 2017 года снова достигло первого места в чарте Великобритании, и за первую неделю было продано 56 088 копий.

Альбом выиграл премию BRIT Awards в категории Best British Album в 1991 году и был включен в книгу «Тысяча и один музыкальный альбом, который стоит прослушать, прежде чем вы умрёте» (1001 Albums You Must Hear Before You Die).

Существует вариант «Heal the Pain» в дуэте с Полом Маккартни.

Альбом был переиздан 20 октября 2017 года в нескольких форматах, включая бокс-сет супер-делюкс-издания 3CD+DVD, после почти годовой задержки и он снова занял первое место в UK Albums Chart, спустя 27 лет после того, как альбом впервые возглавил этот чарт.

Список композиций

Listen Without Prejudice / MTV Unplugged

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте Джорджа Майкла

Альбомы на английском языке
Альбомы Джорджа Майкла
Альбомы Великобритании
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart